Termenul „Sector” se poate referi la:

 (lat.: sector - fragment), zonă, parte, porțiune, microraion, branșă, domeniu, arie, compartiment, sferă, cadru, cerc, câmp, tărâm, resort.

 Sectoarele Budapestei
 Sectoarele Bucureștiului
 Sectoarele Chișinăului

 Sector de cerc, o parte dintr-un disc